O rio Maurício é um rio brasileiro que banha o estado do Paraná. 

Maurício